Deux groupes d'îles, découvertes sur le Young William par le capitaine James Mortlock les 19 et , portent le même nom :
 Le district des Mortlocks avec notamment Satawan en Micronésie, découverte le  ;
 Takuu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, découverte le .